Proulx ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Proulx (1927–1987), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Gatineau-Hull
 Amédée Wilfrid Proulx (1932–1993), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Portland
 Annie Proulx (* 1935), kanadisch-US-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin
 Brooklynn Proulx (* 1999), kanadische Kinderschauspielerin
 Danielle Proulx (* 1952), kanadische Schauspielerin
 Émile Proulx-Cloutier (* 1983), kanadischer Schauspieler
 Gaétan Proulx (* 1947), kanadischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Québec
 Philippe Proulx (* 1978), kanadischer Komponist und Interpret
 Stéphane Proulx (1965–1993), kanadischer Automobilrennfahrer